Усть-Куломский район () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Коми Российской Федерации.

Административный центр — село Усть-Кулом.

Усть-Куломский район приравнен к районам Крайнего Севера.

География 
Усть-Куломский район находится на юго-востоке Республики Коми, в бассейне реки Вычегда. Усть-Куломский район приравнен к районам Крайнего Севера. Граничит с Корткеросским и Троицко-Печорским районами, муниципальным районом «Сосногорск», городским округом Ухта и Пермским краем. Расстояние от райцентра до Сыктывкара 189 км.

Рельеф района — холмистая равнина, разделённая речной сетью. Реки относятся к бассейну Вычегды. Климат умеренно континентальный. Средняя температура января —15,5 °C, июля +16 °C. Среднегодовое количество осадков — 550 мм. Реки относятся к бассейну Вычегды: Северная Кельтма, Нем, Воль, Южная Мылва и др. Почвы сильно подзолистые, подзолисто-болотные. Наиболее крупными озёрами района являются Донты и Кадам.

В Усть-Куломском районе находится геологический памятник республиканского значения, обнажение Курьядор.

Полезные ископаемые 
Глина кирпичная, мергель и др. Разрабатывается Асыв-Вожское месторождение песчаников.

Растительный и животный мир 
Леса сосново-еловые с примесью лиственных пород. Встречаются кедр и растения, занесённые в Красную Книгу (ирис сибирский, башмачок настоящий), а также редкие виды растений (адонис, пион, астрагал холодный). В лесах обитают 47 видов млекопитающих и 147 видов птиц. На реке Вычегде имеются 3 ихтиологических заказника (нерестилища ценных
пород рыб).

История 
Район образован постановлением Президиума ВЦИК от 15 июля 1929 года.

В древности верховья Вычегды были заселены угорскими народами - хантами и манси. 
Со временем они переселились в Зауралье, где обитают и сейчас, но до начала XVII в. продолжали делать набеги на верхнюю Вычегду. Это препятствовало заселению здешних земель коми народом. В XVII в. Зауралье набеги прекратились, открылась возможность колонизации верхней Вычегды коми крестьянами.

Населённые пункты на территории нынешнего Усть-Куломского р-на возникли во II четверти XVII в. Первое их описание содержится в переписной книге Яренского уезда (так называлась основная часть Коми края) 1646 г. Всего этих селений было 6. Центром этой небольшой группы был "погостец Усть-Кулом на реке на Вычегде и на усть речки Куломки", возникший, вероятно, в 1638 г. В 20 веке на территории района было распространено религиозное течение Бурсьылысь.

Население 

Национальный состав Усть-Куломского района по переписи 2010 года:  
Всего — 26858 чел.
 коми — 20352 чел. (76,9 %), 
 русские — 5001 чел. (18,9 %),
 украинцы — 461 чел. (1,7 %)
 указавшие национальность — 26474 чел. (100,0 %).

Административно-территориальное устройство 
Административно-территориальное устройство, статус и границы Усть-Куломского района установлены Законом Республики Коми от 6 марта 2006 года № 13-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми»

Район включает 19 административных территорий:

 д. — деревня
 пст — посёлок сельского типа
 с. — село

Законом Республики Коми от 28 апреля 2017 года № 39-РЗ были объединены административные территории:
 села Руч с подчинённой ему территорией и села Аныб с подчинённой ему территорией в одну административную территорию — село Руч с подчинённой ему территорией;
 села Усть-Кулом с подчинённой ему территорией и села Носим с подчинённой ему территорией в одну административную территорию — село Усть-Кулом с подчинённой ему территорией.

Законом Республики Коми от 29 марта 2019 года N 22-РЗ были объединены административные территории  посёлок сельского типа Зимстан с подчинённой ему территорией и села Дзёль с подчинённой ему территорией  в одну административную территорию —  посёлок сельского типа Зимстан с подчинённой ему территорией.

Муниципально-территориальное устройство 
В Усть-Куломский муниципальный район входит 19 муниципальных образований со статусом сельского поселения:

Законом Республики Коми от 28 апреля 2017 года № 39-РЗ были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения:
 «Руч» и «Аныб» в сельское поселение «Руч»;
 «Усть-Кулом» и «Носим» в сельское поселение «Усть-Кулом».

Законом Республики Коми от 29 марта 2019 года № 22-РЗ были преобразованы, путём их объединения, сельские поселения Зимстан и Дзёль в сельское поселение Зимстан.

Населённые пункты 
В Усть-Куломском районе 63 населённых пункта

 Упразднённые населённые пункты
На конец 1980 года был посёлок Чабис-41 (колония-поселение). Сколько просуществовал неизвестно.

Экономика 
Экономика Усть-Куломского района в основном лесное хозяйство. Вырубкой и переработкой древесины занимались в основном осуждённые до 1980-х годов.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт района
 Топографические карты: Донты, канал Донвис, Кадомское озеро, Северо-Екатерининский канал